NGC может означать:
 National Geographic Channel — международный телеканал, созданный по инициативе Национального географического общества США.
 New General Catalogue — «Новый общий каталог туманностей и скоплений звёзд», 1888.
 National Gallery of Canada — Национальная галерея Канады.
 Nintendo GameCube — игровая консоль от Nintendo.